Yunus (naam), een mannelijke voornaam
Muhammad Yunus, Bengalese econoom en bankier
Jona (profeet), profeet in het Oude Testament en in de Koran.
Yunus (profeet)